Der 100-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen ist die kürzeste Sprintdistanz bei diesem internationalen Sportereignis. Traditionell gelten die jeweiligen Olympiasieger in dieser Disziplin als die schnellsten Menschen der Welt. Durch die seit 1983 durchgeführten Leichtathletik-Weltmeisterschaften werden diese Rekorde jedoch manchmal unterboten.

Männer 

 Carl Lewis war mit 9,92 Sekunden 1988 eigentlich nur Zweiter, aber Ben Johnson wurde disqualifiziert.

Frauen 

WR = Weltrekord

Liste (Olympische Spiele)
Sportlicher Rekord